Сейм — многозначное слово:

Парламент 
Сейм (, ) — историческое название сословного представительного собрания в Королевстве Польском, в Великом княжестве Литовском (с 1569 года в объединённой Речи Посполитой) и в землях Чешской короны.

В русском языке вплоть до настоящего времени используется для обозначения любого сословного собрания средневекового характера (соответственные слова на других языках: франц. diète, нем. Tag, в сочетаниях , Landtag, Kreistag и тому подобное). В сеймах участвовали светские и духовные вельможи или выборные представители отдельных сословий (сословная монархия). В основе современных парламентов лежит, наоборот, бессословное представительство.

В частности:
 Имперский сейм (Reichstag) — в Священной Германской империи собрание имперских чинов.
 Сейм Королевства Польского — сословно-представительный орган Королевства Польского в XIV — первой половине XVI веков.
 Сейм Великого княжества Литовского — сословно-представительный орган Великого княжества Литовского в XV — первой половине XVI веков.
 Сейм Речи Посполитой — сословно-представительный орган в Речи Посполитой в XVI—XVIII веках.
  — высший законодательный орган Царства Польского в составе Российской империи в 1815—1831 годах
 Сейм ПНР — однопалатный парламент Польской Народной Республики в 1947—1989 годах
 Земские сеймы в землях Чешской короны — сословные представительные органы власти в средневековых Чехии, Моравии, Силезии, Нижней и Верхней Лужицах.
 Сейм Финляндии (Эдускунта) — парламент Великого княжества Финляндского, впоследствии — независимой Финляндии.
  — сословно-представительный орган Венгрии c XIII века по 1918 г.
 Боргоский сейм — первое сословное собрание представителей народов Финляндии.
 Великий Вильнюсский сейм — съезд литовских националистов во время революции 1905 года.
 Виленский сейм — парламент Срединной Литвы.
 Конфедеративный сейм — в Речи Посполитой сейм без права liberum veto.
 Сейм — парламент Карпатской Украины.

В настоящее время ряд действующих парламентов носит официальное название «Сейм»:
 Сейм Республики Польша — нижняя палата парламента Польши (в 1947—1989 единственная палата).
 Сейм Латвии — однопалатный парламент в 1922—1934, 1940 и с 1993.
 Сейм Литовской Республики — однопалатный парламент в 1922—1940 и с 1992.

Сойм 
 Сойм — название высшего коллегиального органа некоторых белорусских партий и движений.
 Сойм подкарпатских русинов — Сейм подкарпатских русинов, общественная организация в Закарпатской области Украины.

Топоним 
 Сейм — река в Курской области Российской Федерации, Сумской и Черниговской областях Украины, приток Десны.
 Сейм — административный центр Сеймского сельсовета Мантуровского района Курской области России.
 Сейм — река в Сахалинской области.

Фамилия 
 Сейм, Март (род. 1990) — эстонский тяжелоатлет.
  (1896—1943) — офицер вермахта, принимавший участие в этнических чистках в Польше.

См. также 
 Сеймик

Примечания